A Little Bit of Heaven steht für:

 A Little Bit of Heaven (1940), US-amerikanisches Filmmusical von  Andrew Marton 
 A Little Bit of Heaven (Lied), Lied von Ernest R. Ball und J. Keirn Brennan (1940)
 A Little Bit of Heaven, Originaltitel von Kein Mittel gegen Liebe, US-amerikanischer Film von Nicole Kassell (2011)